Гнаденфе́льд — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Гнаденфельд — прежнее название села Горкуново Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Гнаденфельд — колония в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Гнаденфельд — прежнее название хутора Оболонский Неклиновского района Ростовской области.
 Гнаденфельд — прежнее название села Кирово Краснокутского района Саратовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Гнаденфельд — прежнее название села Шафранное Симферопольского района.

Украина 
 Гнаденфельд — до 1945 года название села Богдановка Черниговского района Запорожской области.
 Гнаденфельд — прежнее название села Благодатное Саратского района Одесской области.
 Гнаденфельд — прежнее название села Нейково Березовского района Одесской области.
 Гнаденфельд — прежнее название села Благодатное Высокопольского района Херсонской области.